Иоанн Маврокордат (младший) (; 12 марта 1712 — 29 июля 1747) — политический деятель Оттоманской империи из знатного греческого рода фанариотов, господарь Молдавии, брат Константина Маврокордата.

Биография 
Был господарем Молдовы с 20 июля 1743 года до мая 1747 года.

Ссылки 
 Иоанн Н. Маврокордат 
 ИЗ ИСТОРИИ "ДОБРОТОЛЮБИЯ"

Правители Молдавии